Besoin de personne peut désigner :

 Besoin de personne, chanson de Véronique Sanson, parue en 1972 ;
 Besoin de personne, série télévisée français diffusée depuis le  sur Antenne 2.